

Media

Czasopisma 
 ABC – niemieckojęzyczne czasopismo architektoniczno-artystyczne wydawane w Bazylei w latach 1924–1928
 ABC – hiszpańska gazeta, o zapatrywaniach konserwatywnych i monarchicznych
 ABC – polski dziennik informacyjno-polityczny o orientacji narodowej, związany z Narodową Demokracją i narodowo-radykalnym ONR ABC
 ABC – polski tygodnik społeczno-polityczny
 ABC. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne – pismo redagowane i wydawane w Polsce w drugim obiegu latach 1984-1989

Nadawcy telewizyjni 
 American Broadcasting Company – amerykańska sieć telewizyjna i radiowa
 Australian Broadcasting Corporation – australijski nadawca radiowy i telewizyjny

Muzyka 
 ABC – polski zespół muzyczny, grupa wokalno-instrumentalna, powstała w styczniu 1969 w Warszawie
 ABC – brytyjski zespół popowy, stworzony w 1980 r. przez muzyków grających wcześniej rock industrialny
 ABC – singel The Jackson 5 z albumu ABC
 ABC – album The Jackson 5 wydany przez Motown Records 8 maja 1970
 ABC Paramount Records – amerykańska wytwórnia płytowa

Utwory literackie 
 A.B.C. – powieść detektywistyczna brytyjskiej pisarki Agathy Christie wydana w 1936 roku
 A...B...C... – nowela polskiej pisarki Elizy Orzeszkowej z 1884 roku

Informatyka 
 Atanasoff-Berry Computer – maszyna do rozwiązywania układów równań algebraicznych liniowych, uważana za pierwszy działający prototyp specjalizowanego komputera
 ABC – język programowania

Lotnictwo 
 IS-3 ABC – polski szybowiec przeznaczony do szkolenia podstawowego
 ABC – silnik lotniczy
 port lotniczy Albacete (kod lotniska IATA: ABC) – lotnisko położone 4 km na południe od hiszpańskiego miasta Albacete zarządzane przez Aena

Inne 
 ABC – marka należąca do koncernu Wolters Kluwer Polska
 ABC (atomowa, biologiczna, chemiczna) – skrót oznaczający broń masowego rażenia
 ABC (ang. airways, breath, circulation) – angielski akronim najważniejszych czynności przy udzielaniu pierwszej pomocy
 klasyfikacja ABC – klasyfikacja zasobów według malejącej wartości lub innych kryteriów
 ABC nurkowe – określenie zestawu: maski, fajki do oddychania i płetw
 wyspy ABC – określenie wysp Aruba, Bonaire i Curaçao
 ABC Natal – brazylijski klub piłkarski z siedzibą w mieście Natal leżącym w stanie Rio Grande do Norte
 metoda ABC (ang. Attention-Benefit-Close method) – metoda handlowa polegająca na przyciągnięciu uwagi klienta, przedstawieniu mu korzyści płynących z oferowanego produktu i doprowadzeniu do transakcji
 strategia ABC (ang. "Abstinence, Be faithful, use a Condom") – polityka edukacji seksualnej, która polega na redukcji czynników ryzyka 
 transporter ABC – rodzina białek posiadających kasetę wiążącą ATP
 hipoteza ABC – zagadnienie z teorii liczb
 rachunek kosztów działań (ang. activity-based costing) – metoda pomiaru i analizy kosztów pośrednich
 Active Body Control – pneumatyczne zawieszenie w samochodzie, mające na celu aktywną kontrolę wychyłów nadwozia
 abc – sieć sklepów

Zobacz też 

 
 alfabet
 Międzymorze (polityka)
 TVP ABC